Открытый чемпионат Монтеррея 2016 — профессиональный женский теннисный турнир. Игрался на открытых хардовых кортах.

Турнир-2016 является 9-м по счёту (8-м в рамках WTA), проводящимся здесь. В этом году он относился к международной категории турниров, проводящихся в рамках WTA Тура.

Соревнования проходили в Монтеррее, Мексика — с 29 февраля по 6 марта 2016 года.

Прошлогодними чемпионками являются:
 Одиночный турнир —  Тимея Бачински
 Парный турнир —  Габриэла Дабровски /  Алиция Росольская

Общая информация 
Первым номером посева в одиночном турнире стала Сара Эррани (№ 17 в мире на тот момент). Итальянская теннисистка проиграла во втором раунде Анетт Контавейт. Прошлогодняя чемпионка Тимея Бачински не защищала свой титул. В итоге титул разыграли две теннисистки без посева: в финале британка Хезер Уотсон обыграла представительницу Бельгии Кирстен Флипкенс. Уотсон стала первой представительницей своей страны, победившей на местных соревнованиях. В розыгрыше турнира приняла участие одна представительница России — Анастасия Павлюченкова, которая проиграла уже в первом раунде.

В парном турнире главный приз завоевали первые номера посева Анабель Медина Гарригес и Аранча Парра Сантонха. Представительницы Испании впервые победили на местном турнире. Прошлогодние чемпионки Габриэла Дабровски и Алиция Росольская не защищали свой титул, однако Росольская сыграла на турнире в качестве второго номера посева совместно с Анастасией Родионовой. Их пара проиграла в первом раунде финалисткам турнира Петре Мартич и Марии Санчес.

Соревнования

Одиночный турнир 
  Хезер Уотсон обыграла  Кирстен Флипкенс со счётом 3-6, 6-2, 6-3.
 Уотсон выиграла 1-й одиночный титул в сезоне и 3-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Флипкенс сыграла 1-й одиночный финал в сезоне и 3-й за карьеру в основном туре ассоциации.

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал 
{{Турнир2-Теннис3
| RD1=Финал

| score-width=15

|RD1-seed01= 
|RD1-team01= Кирстен Флипкенс
|RD1-score01-1=6
|RD1-score01-2=2
|RD1-score01-3=3
|RD1-seed02= 
|RD1-team02= Хезер Уотсон
|RD1-score02-1=3
|RD1-score02-2=6|RD1-score02-3=6}}

 Парный турнир 
  Анабель Медина Гарригес /  Аранча Парра Сантонха''' обыграли  Петру Мартич /  Марию Санчес со счётом 4-6, 7-5, [10-7].
 Медина выиграла 2-й парный титул в сезоне и 27-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Парра выиграла 2-й парный титул в сезоне и 10-й за карьеру в основном туре ассоциации.

См. также 
 Открытый чемпионат Монтеррея
 WTA Тур 2016
 Международные турниры WTA
 Портал: Теннис

Ссылки 
 Официальный сайт
 Профиль турнира на сайте WTA

Мексика
Теннис
Февраль 2016 года
Март 2016 года
2016